Existen al menos dos batallas con este nombre, ambas acaecidas en la ciudad francesa de Le Mans en diferentes fechas y conflictos:
 La batalla de Le Mans de 1793 durante la guerra de Vendée.
 La batalla de Le Mans de 1871 durante la guerra franco-prusiana.